Простодушный:

 Простодушный — философская повесть Вольтера, опубликованная в Лозанне в 1767 году
 Простодушный — российская музыкальная комедия 1994 года по мотивам одноимённого романа Вольтера.